Roman bzw. Román ist:
 Roman, eine literarische Gattung
 der Dialekt des Romani in Österreich, siehe Burgenlandroma
 (2516) Roman, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Roman (Vorname), Vorname, siehe dort zu Namensträgern
 Roman (Familienname), Familienname, siehe dort zu Namensträgern
 Roman (Adelsgeschlecht), französisches, später deutsches Adelsgeschlecht
 Roman (Nutzfahrzeughersteller), rumänischer Nutzfahrzeughersteller
 Roman (Band), deutsche Popmusikband
 Macintosh Roman, Zeichensatz

Roman ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Roman (Bulgarien),  Stadt in der Oblast Wraza, Bulgarien
 Roman (Eure), Gemeinde im Département Eure, Frankreich
 Romano Canavese, Gemeinde in der Provinz Turin, Italien (piemontesischer Name)
 Rymań, Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehem. Roman, Kreis Kolberg/Pommern)
 Roman (Rumänien), Stadt in der Region Moldau, Rumänien
 Romanstraße und Romanplatz in München

Siehe auch:

 Rohmann, Romahn, Romain, Romand, Romann, Romanos
 Romanische Sprachen, Romani, Nuove-Roman
 Der Roman, Kabinett Roman